Ятра́нь — электромеханическая пишущая машина, выпускавшаяся в СССР на Кировоградском заводе пишущих машин (позднее — Кировоградское производственное объединение «Пишмаш»).

Канцелярские пишущие машины марки «Ятрань» выпускались в Кировограде с 1975 до 1995 года.

Советский бренд «Ятрань» получил название по реке Ятрань, протекающей в Кировоградской области, где находился завод-изготовитель пишущих машин. В СССР обычным явлением было давать машинам названия рек, городов, республик и т. д., чтобы увековечить советскую топонимику (напр.: автомобили «Волга» и «Ока»; пишущие машины «Москва», «Украина», «Уфа», «Волга», «Ока», «Ивица»; счётная машина «Быстрица» и т. д.).

На базе «Ятрани» была создана версия «Ятрань-С» с шарообразным шрифтоносителем, особенностью этой модели является то, что в отличие от, например, американской машины «IBM Selectric», в советской машине «Ятрань-С» при печати двигается каретка, а не «шарик». Это является преимуществом конструкции, так как можно установить каретку любой допустимой ширины, не изменяя габаритов самой машины, а также использовать стандартный табулятор.

Также выпускалась модель «Ятрани», предназначенная для слепых, пишущая машина с шрифтом Брайля — модель МПЭС-1М (ТУ 25-7223.006-89).

Общие сведения 
Выпускавшаяся в СССР канцелярская пишущая электромеханическая машина «Ятрань» имела несколько модификаций (напр.: 001, 013 и т. д.), которые регламентировались нормами ГОСТа (ГОСТ 8274-83). Модификации касались прежде всего длины каретки (длинная, средняя, короткая) и материала корпуса (пластмассовый, алюминиевый). Было 12 вариантов моделей пишущих машин «Ятрань» (ПЭК-305-07; ПЭК-435-07; ПЭК-305-06-М1; ПЭК-435-06-М1; ПЭК-305-05; ПЭК-305-05-М1А; ПЭК-435-05; ПЭК-435-05-М1А; ПЭК-305-06; ПЭК-305-06-М1А; ПЭК-435-06; ПЭК-435-06-М1А).

Машина выпускалась по лицензии фирмы «Олюмпия» (Olympia Werke AG, ФРГ) на Кировоградском заводе пишущих машин (позднее Кировоградское производственное объединение «Пишмаш»).

Максимальная скорость печати 16 знаков в секунду (заявлено производителем).

Машины пишущие «Ятрань» с кириллицей выпускались для следующих алфавитов: русский, украинский, белорусский, казахский.

Машины пишущие «Ятрань» с латиницей выпускались для следующих алфавитов: немецкий, литовский, латышский.

Оптовая цена «Ятрани» была фиксированная и составляла 392 и 407 советских рублей (в зависимости от модели), а розничная — 600 и 650 советских рублей соответственно.

Примечания

Ссылки 

Пишущие машинки
Пишущие машинки СССР
История техники